Gaston Jean Joseph de Lacvivier (Dax,  - Bordeaux, ) est un peintre français.

Biographie 
Il est né de Stanislas-Jean-Joseph de Lacvivier et Jeanne-Marie-Pauline Compigné.

Ses œuvres sont exposées lors de divers salons, comme lors du salon de l'Orangerie du Jardin-Public de Bordeaux d'octobre à .

Liste d'œuvres 
 Portrait de M. L… (exposition 1928)
 Sur la plage (exposition 1928)
 Dans les bois (exposition 1928)
 La leçon de musique (exposition 1928)
 Étang au soleil couchant (1920)
 Bouquet de roses
 Village basque
 Thermes
 Route bordée de peupliers (1949)
 Bord de rivière (1949)

Notes et références 

Naissance en juin 1884
Peintre français du XXe siècle